Томіда-хан (富田藩) — хан в Японії, у провінції Ава.
 Томіда-хан (富田藩) — хан в Японії, у провінції Ідзумо.
 Томіда-хан (富田藩) — хан в Японії, у провінції Сімоцуке.

Хани Японії